Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2015 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 6 au 8 novembre sur le circuit de Valence.

C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Sport en Espagne en 2015
Sport en novembre 2015
Comm